Kruh přátel hudby (dále jen KPH) je uskupení, které pořádá zpravidla koncerty klasické hudby. Dříve bývaly KPH v každém větším městě, ale nyní dobře fungují jen málokde. Díky tomu, že Nadace Český hudební fond spolufinancuje koncerty KPH, na kterých účinkují umělci z Listiny mladých umělců (Vydává Nadace Český hudební fond), tak se v některých městech udržely KPH dodnes.

Externí odkazy 
 Rada Kruhů přátel hudby Nadace Český hudební fond

Umělecké spolky v Česku
Hudební spolky
Hudební organizace v Česku